Keren (Eritrea), een stad in Eritrea
draaien, rotatie begrip in natuurkunde
U-bocht (navigatie), met een vervoermiddel omkeren
Keren (trein), het keren van een trein aan het einde van een rit
Keren (kleding), een bewerking om vuile kleding weer een nieuw uiterlijk te geven
Keren Hayesod, een organisatie die projecten in Israël steunt
geteld aantal malen dat een incident zich voordoet
Prof. G.B. Keren, hoogleraar kennisoverdracht en techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven